Cabidella, grafiat alternativament Caridella en alguns mapes, és un paratge de camps de conreu del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Està situat en el sector occidental del terme, al sud-oest de la vila d'Abella de la Conca. És al sud-oest de Cal Boixerol i de la Granja del Castelló, a llevant de la Planta del Mestre, al sud-est del Tossal del Gassó i al sud-oest del del Montsor, a la dreta de la llau de les Llongues. És al nord del lloc on aquesta llau rep per la dreta el barranc de Cabidella i al nord-est d'on hi aflueix el barranc del Colladot de Coloma. El Camí de les Llongues discorre pel costat de migdia d'aquest paratge.

A principis del segle XXI estan parcialment en desús, abandonats.

Referències

Enllaços externs 

 Cabidella en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Cabidella